Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, сценарист; заслуженный артист РФ (2018). Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орёл» (2013) и «Ника» (2016), а также театральной премии «Золотая маска» (2017).

Биография 
Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве. 

Отец — Валерий Иванович Козловский (род. 1946), заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор философских наук, профессор Московского государственного института культуры (МГИКа); принимал участие в создании кафедры рекламы в этом вузе, а также первой в России высшей школы рекламы, первого Российского студенческого фестиваля социальной рекламы.  

Мать — Надежда Николаевна Звенигородская (род. 26 июля 1951), актриса, окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в Москве, работала в Москонцерте, в 1990-е годы оставила карьеру и занялась воспитанием троих сыновей, в настоящее время снимается в рекламе и кино. Родители развелись, когда Козловский был маленьким. Есть ещё старший брат Егор и младший Иван.

В детстве недолго учился в балетной школе. В течение шести лет проходил учёбу в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе (КМКВК), окончив его в 2002 году.

В кино начал сниматься ещё в 1999 году. Дебютной стала роль хулигана-шестиклассника Дениса Селивёрстова в молодёжном телесериале «Простые истины».

После окончания учёбы в кадетском корпусе поступил на факультет актёрского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) на курс под руководством Льва Абрамовича Додина. Во время учёбы в академии приобрёл навыки игры на альтовом саксофоне. Сразу после окончания СПбГАТИ в 2007 году вошёл в состав Молодой студии Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством Льва Додина, а в 2012 году приглашён в труппу этого театра, где занят в спектаклях «Коварство и любовь» по одноимённой драме Фридриха Шиллера в роли Фердинанда, «Вишнёвый сад» по одноимённой пьесе А. П. Чехова в роли Ермолая Лопахина и «Гамлет» Уильяма Шекспира в роли Гамлета.

В 2005 году стал лауреатом кинопремии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России в номинации «Лучшая мужская роль» за 2005 год за исполнение роли Николая в художественном фильме «Гарпастум» режиссёра Алексея Германа-младшего.

В 2014 году состоялся голливудский дебют Козловского в фильме Марка Уотерса «Академия вампиров», созданном по серии книг Райчел Мид. Козловский сыграл Дмитрия Беликова — наставника одной из героинь фильма.

В 2014 году снялся в рекламном видеоролике французской компании «Chanel» с актрисой Кирой НайтлиКира Найтли и Данила Козловский в рекламе «Chanel». — Актёры снялись в мини-фильме в поддержку «Coco Mademoiselle».  Женский журнал «Marie Claire» // marieclaire.ru (18 марта 2014 года).

20 мая 2015 года Козловский выступил на новой сцене Большого театра в Москве с сольным концертом-спектаклем «Большая мечта обыкновенного человека», где исполнил свою давнюю мечту — под аккомпанемент оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» спел хиты классиков американского эстрадно-джазового вокала 1930-х—1950-х годов Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Дина Мартина, Нэта Кинга Коула. Продюсером шоу выступил Филипп КиркоровВИДЕО. Новости культуры. Данила Козловский выступил с концертной программой в Большом театре. — На сцене Большого театра сбылась «Большая мечта обыкновенного человека». Так называется концертная программа Данилы Козловского, он исполнил главную роль в музыкальном представлении. Официальный сайт «Пятого канала» // 5-tv.ru (21 мая 2015 года)ВИДЕО. Концерт Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека». Выпуск от 7 марта 2016 года (01:11:45).  Официальный сайт «Первого канала» // 1tv.ru. Впервые же «Большую мечту» актёр показал в Санкт-Петербурге в начале мая 2015 года — на сцене Александринского театра.

21 января 2016 года состоялась премьера комедийного фильма режиссёра Павла Руминова «Статус: Свободен», в котором Козловский сыграл главную роль и выступил в качестве продюсера.

В июле 2016 года стал соавтором сценария и одним из продюсеров режиссёрского дебюта своей девушки Ольги Зуевой — драматического криминального фильма «На районе» (2018), в котором исполнил роль главного герояАлёна Шаповалова. Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес.  // life.ru (2 июля 2018 года).

В августе 2016 года начал работу в качестве режиссёра над спортивной художественной драмой «Тренер», в которой сыграл главную роль бывшего бомбардира национальной сборной по футболу Юрия Столешникова, ставшего тренером провинциальной команды. Стал также одним из продюсеров и авторов сценария.

В 2017 году сыграл роль графа Воронцова в скандальном российском историческом художественном фильме «Матильда» режиссёра Алексея Учителя.

В марте 2017 года Козловский был объявлен официальным послом чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

30 марта 2017 года учредил компанию по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ — ООО «ДК Интертеймент» (Москва, размер доли — 100 %).

Осенью 2017 года снялся в роли Вещего Олега в шестом сезоне канадско-ирландского исторического телесериала «Викинги»Данила Козловский сыграет князя Олега в сериале «Викинги».  // timeout.ru (13 сентября 2017 года).

В декабре 2018 года рассказал о планах снять новый художественный фильм, основанный на реальных исторических событиях. В это же время приступил к кастингу актёрского состава. Вышедший в 2021 фильм «Чернобыль» получил неоднозначные оценки критики. 

 Благотворительность 
В ноябре 2013 года Козловский стал официальным лицом Благотворительного фонда «Выход в Петербурге» (Санкт-Петербург), осуществляющего содействие решению проблем аутизмаИнтервью Данилы Козловского о благотворительной деятельности (апрель 2014 года).  // danila-kozlovskiy.ruНовости фонда. Звёзды в поддержку фонда «Выход в Петербурге». Официальный сайт Благотворительного фонда «Выход в Петербурге» (Санкт-Петербург) // outfundspb.ru (10 декабря 2014 года).

В 2014 году вместе с Елизаветой Боярской принял участие в съёмках клипа «Всё хорошо» на песню из благотворительного мультсериала «Летающие звери».

По состоянию на 30 августа 2018 года член попечительского совета Благотворительного фонда помощи детям, страдающим заболеванием буллёзный эпидермолиз, «БЭЛА. Дети-бабочки» (Москва). Детей с этим редким генетическим заболеванием называют «бабочками», метафорично сравнивая их чувствительную кожу с крылом бабочки.

 Общественная позиция 
В феврале 2022 года выступил против войны России с Украиной.

 Личная жизнь 
Первая жена — Уршула Магдалена Малка (род. 31 мая 1979, Польша), польская актриса Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством Льва Додина (с 2007 года). Учились на одном курсе на факультете актёрского искусства и режиссуры СПбГАТИ (2003—2007). Поженились осенью 2008 года, расстались в 2011 годуБабушка Данилы Козловского рассказала правду о его романах.  Журнал «СтарХит» // starhit.ru (16 сентября 2016 года). По состоянию на 29 апреля 2013 года официально брак расторгнут не был. Общих детей у пары нет. После расставания бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, работают в одном театре, где вместе играли в спектакле «Варшавская мелодия».

Состоял в отношениях с Юлией Снигирь (род. 2 июня 1983), российской актрисой и моделью. Роман начался на съёмках в Санкт-Петербурге исторической драмы французского режиссёра Жозе Дайан «Распутин» (2011). В начале 2014 года пара рассталась.

Состоял в отношениях с Ольгой Зуевой (род. 23 июля 1987), российской актрисой, моделью и режиссёром. Начали жить вместе с 2015 года, о чём стало известно спустя годОльга Лесина. Козловскому мама жениться не велит.  Сетевое издание «Мир новостей» // mirnov.ru (6 февраля 2016 года). 2 марта 2020 года у них родилась дочь Ода Валентина. В 2021 году Козловский объявил, что практически сразу после этого они с Зуевой расстались, вину за это взяв на себя. Тогда же стало известно, что дочь носит фамилию матери.

 Творчество 

 Роли в театре 

 Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург) 
 2007 — «Король Лир» по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира— Эдгар, сын графа Глостера 2007 — «Блажь» Александра Островского и Петра Невежина — Баркалов, управляющий имением 2007 — «Варшавская мелодия» по одноимённой пьесе Леонида Зорина — Виктор 2007 — «Жизнь и судьба» по одноимённому роману-эпопее Василия Гроссмана — Новиков, танкист, офицер Красной армии 2009 — «Повелитель мух» по одноимённому роману Уильяма Голдинга — Ральф 2010 — «Лорензаччо» Альфреда де Мюссе — Лоренцо 2012 — «Коварство и любовь» по одноимённой драме Фридриха Шиллера (сценическая композиция и постановка — Лев Додин; премьера — 28 сентября 2012 года) — Фердинанд, майор, сын президента фон Вальтера при дворе немецкого герцога 2014 — «Вишнёвый сад» по одноимённой пьесе А. П. Чехова (сценическая композиция и постановка — Лев Додин; премьера — 24 марта 2014 года) — Ермолай Алексеевич Лопахин, купец 2016 — «Гамлет», сочинение для сцены Льва Додина по С. Грамматику, Рафаэлю Холиншеду, Уильяму Шекспиру, Борису Пастернаку (постановка — Лев Додин; премьера — 10 апреля 2016 года) — Гамлет «Театр Post» (Санкт-Петербург) 
 2012 — «Shoot/Get Treasure/Repeat» по циклу мини-пьес современного британского драматурга Марка Равенхилла (режиссёры — Дмитрий Волкострелов, Семён Александровский; премьера — 25 августа 2012 года) — диктаторВ Петербурге представят премьеру восьмичасового спектакля о миротворцах, смертниках и диктаторах. — Одна из главных премьер грядущего театрального сезона — восьмичасовой спектакль «Shoot/Get Treasure/Repeat» («Стреляй/Хватай сокровище/Беги»).  // newsru.com (24 августа 2012 года)

 Фильмография 

 Актёр 

 За кадром 

 Признание заслуг 

 Государственные награды Российской Федерации 
 2018 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

 Общественные награды 
 2005 — лауреат кинопремии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России в номинации «Лучшая мужская роль» за 2005 год — за роль Николая в художественном фильме «Гарпастум» режиссёра Алексея Германа-младшего.
 2006 — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Драматические театры» в номинации «Лучший дебют» — за роль Эдгара, сына графа Глостера, в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Додина на сцене Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге«Золотой софит 2006». Лауреаты. — 6 ноября 2006 года, БДТ имени Г. А. Товстоногова.  Официальный сайт высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» // zolotoisofit.ru.
 2008 — приз «Лучшая главная мужская роль» на XVI Фестивале актёров кино «Созвездие-2008» (Тверь) — за роль Сергея Филатова («Бормана») в фантастическом художественном фильме «Мы из будущего» режиссёра Андрея Малюкова.
 2013 — лауреат премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл» за «Лучшую мужскую роль в кино» — за роль Макса Андреева в психологической драме «Духless» режиссёра Романа Прыгунова.
 2013 — номинация на кинопремию «Ника» за «Лучшую мужскую роль» — за роль Макса Андреева в психологической драме «Духless» режиссёра Романа Прыгунова.
 2013 — лауреат восьмой ежегодной премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино».
 2013 — лауреат премии «Человек года» по версии журнала «GQ».
 2013 — лауреат премии «Мужчина года» по версии журнала «Glamour».
 2014 — номинация на премию «Золотой орёл» за «Лучшую мужскую роль» — за роль советского хоккеиста Валерия Харламова в спортивной драме «Легенда № 17» режиссёра Николая Лебедева.
 2014 — лауреат российской национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро» в Санкт-Петербурге в номинации «Лучшие из лучших» — «за блистательное исполнение ролей на драматической сцене» за последние три-пять лет.
 2014 — лауреат премии «Творческое открытие» имени Олега Янковского за самые яркие творческие достижения года в театре, кино, музыке и других областях искусства, учреждённой оргкомитетом Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» в Москве — за роль Лопахина в спектакле Льва Додина «Вишнёвый сад» на сцене Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге.
 2014 — лауреат премии К. С. Станиславского (театральный сезон 2013—2014) на XIX Международном театральном фестивале «Сезон Станиславского» в номинации «Мастерство актёра» — за роль Лопахина в спектакле Льва Додина «Вишнёвый сад» на сцене Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-ПетербургеНовости культуры. Состоялось вручение Премии Станиславского.  Официальный сайт телеканала «Россия-Культура» // tvkultura.ru (23 октября 2014 года).
 2016 — лауреат кинопремии «Ника» за «Лучшую мужскую роль» — за роль Макса Андреева в психологической драме «Духless 2» режиссёра Романа Прыгунова.
 2016 — лауреат XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ 2016. Энергия будущего!» в номинации «Лучшее концертное шоу» — за концертное шоу «Большая мечта обыкновенного человека» в Большом театре.
 2016 — первое место в рейтинге актёров года (вместе с Сергеем Безруковым) согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждан России по итогам 2016 года.
 2017 — номинация на кинопремию «Золотой орёл» за «Лучшую мужскую роль» — за роль второго пилота-стажёра Алексея Гущина в фильме-катастрофе «Экипаж» режиссёра Николая Лебедева.
 2017 — лауреат театральной премии «Золотая маска» в конкурсе спектаклей драматического театра сезона 2015—2016 годов в номинации «Лучшая мужская роль» — за роль Гамлета в спектакле Льва Додина «Гамлет» на сцене Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге.
 2022 — приз за лучшую мужскую роль фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» — за роль в сериале «13 клиническая»''.

Примечания

Ссылки 
 
 Данила Козловский. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Козловский Данила Валерьевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 ВИДЕО. Концерт Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека». Выпуск от 7 марта 2016 года (01:11:45). Официальный сайт «Первого канала» // 1tv.ru
 ВИДЕО. Документальный фильм «Данила Козловский. Герой своего времени» (Россия, «ВГТРК», 2018 год, режиссёр — Дарина Умнова). Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv

Дети-актёры России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Певцы и певицы России
Персоналии:Театр Европы